Juriwka (ukrainisch , russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jurkiwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Jurkiwka (Tultschyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn
 Jurkiwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Jurkiwka (Stawyschtsche), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Stawyschtsche
 Jurkiwka (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka
 Jurkiwka (Swenyhorodka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka
 Jurkiwka (Uman), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman